Фрид ():
 Алфред Херман Фрид, австрийски пацифист, публицист и журналист от еврейски произход
 Ерих Фрид, австрийски поет, белетрист, есеист и преводач
 Ани-Фрид Люнгста